Luboš Jíra může být:
 Luboš Jíra (1968), český sáňkař narozený v roce 1968
 Luboš Jíra (1990), český sáňkař narozený v roce 1990, syn předešlého